Bonelli ist der Familienname folgender Personen:

 Angelo Bonelli (* 1962), italienischer Politiker
 Antonio Bonelli (* 1979), italienischer Volleyball-Trainer 
 Aurelio Bonelli (~1569–1620), italienischer Komponist
 Bernhard Bonelli (* 1983), österreichischer politischer Lobbyist und Funktionär
 Cesare Bonelli (1821–1904), italienischer Kriegsminister
 Florencia Bonelli (* 1971), südamerikanische Autorin
 Franco Andrea Bonelli (1784–1830), italienischer Zoologe, Ornithologe und Sammler
 Gerd Lindner-Bonelli (1922–2006), deutscher Mandolinenvirtuose
 Giovanni Luigi Bonelli (1908–2001), italienischer Comicautor und Verleger
 Karl Bonelli (1756–1823), österreichischer Jurist
 Livio Bonelli (1891–1941),  italienischer General 

 Maria Luisa Righini-Bonelli (1917–1981), italienische Wissenschaftshistorikerin
 Massimo Bonelli (* 1974), italienischer Musiker und Produzent 
 Michele Bonelli (1541–1598), italienischer päpstlicher Gesandter und Kardinal Alessandrino
 Pietro Bonelli, italienischer Fußballspieler 
 Raphael M. Bonelli (* 1968), österreichischer  Neurowissenschaftler, Psychiater und Psychotherapeut
 Renato Bonelli (1911–2004), italienischer Architekt 
 Ricardo Bonelli (1932–2009), argentinischer Fußballspieler
 Rosanna Bonelli (* 1934), italienische Reitsportlerin
 Sergio Bonelli (1932–2011), italienischer Comicautor und Verleger
 Valerio Bonelli (* 1976), italienischer Filmeditor